Kraftwerk () — дебютный студийный альбом немецкой группы Kraftwerk, вышедший в 1970 году на лейбле Philips Records.

Об альбоме 
До диска Kraftwerk Хюттером и Шнайдером был выпущен альбом «Tone Float» с группой Organisation, предшествовавшей Kraftwerk.

Главные участники Kraftwerk Ральф Хюттер и Флориан Шнайдер использовали двух барабанщиков во время записи альбома: Андреаса Хоуманна и Клауса Дингера. Их игра придаёт альбому рок-нотку. Музыка альбома довольно экспериментальна. Это оказывается совершенно отличным от «Tone Float» или следующей пары альбомов Kraftwerk, Kraftwerk 2 и Ralf und Florian, которые были полностью записаны дуэтом Хюттера и Шнайдера. Согласно более поздним интервью с Дингером, он играет на второй стороне ("Vom Himmel hoch"), в то время как Хоуманн играет на первой стороне ("Ruckzuck", "Stratovarius"), которая была завершена до того, как Дингер присоединился к сессиям.

Все треки альбома представляют собой инструментальные композиции, из которых "Ruckzuck" и "Stratovarius" наиболее близки по стилю к рок-музыке. "Ruckzuck" управляется мощным риффом с несколькими дублированными флейтами, а также электрической скрипкой и гитарой; эти инструменты часто подключаются к дополнительной электронике через преобразователь высоты тона в напряжение в студии электронной музыки. Также песня имеет плотно расположенную вступительную часть, которая включает в себя резкое изменение темпа, перед расширенной и в основном ударной средней частью, с ещё более быстрой репризой вступительной темы, чтобы закончить пьесу. После продолжительного открытия дрона, сыгранного на клавишных, "Stratovarius" развивает страшное органное вступление как более свободную последовательность джемов, основанных в основном на гитаре и барабанах, которые накапливаются и разрушаются. "Megaherz" — дуэт, сыгранный Хюттером и Шнайдером, начинающийся с глубокого, пульсирующего басового тона, который неуклонно расширяется с помощью электронных обработок до диссонирующей кульминации. После этого следует медитативная средняя часть, исполняемая флейтой и клавишными, после чего произведение завершается серией волнообразных крещендо возрастающей интенсивности. "Vom Himmel hoch" начинается с отдалённо звучащих дронов, которые развиваются в Эффект Доплера, когда клавиатуры начинают имитировать звук падающих бомб. В конце концов, появляется очень грубая рок-канавка (вызванная первыми ударами барабанов Дингера), которая ускоряется в темпе и, после краткого звукового перерыва, достигает взрывного финала.

После записи этого альбома к группе присоединялся гитарист Михаэль Роттер, но ещё до записи следующего альбома, он вместе с Клаусом Дингером покинул Kraftwerk. Вскоре после выхода из состава Kraftwerk, Дингер и Роттер основали другую успешную группу краут-рока — Neu!, продюсером которой также стал Конни Планк.

Обложка 
Дизайн обложки, приписываемый Ральфу Хюттеру, представляет собой любопытный намёк на влияние Энди Уорхола и тогдашнего движения современного поп-арта, на котором изображён флуоресцентный дорожный конус, нарисованный в стиле Уорхола. Слово "Kraftwerk" означает электростанцию или завод и оборудование — отсюда использование знака на обложке, чтобы передать идею дорожных работ, связанных с заводом и оборудованием/людьми на работе. Изображение на внутренней стороне конверта с воротами представляет собой электрическую подстанцию "x", сфотографированную художниками – концептуалистами из Дюссельдорфа Берндом и Хиллой Бехер, известными своей серией фотографических типологий, которая прославила промышленную и городскую среду — и, как следствие, общество, которое её построило, – показывая множество вариаций обычных типов зданий. Меньшие фотографии музыкантов были сделаны на Эссенском фестивале попа и блюза "Grugahalle" 2 мая 1970 года, когда Хюттер и Шнайдер выступали в предшественице Kraftwerk — Organisation.

Выступления и релиз 
Существует цветная видеозапись с WDR концертного исполнения "Ruckzuck" предыдущей группой Хюттера и Шнайдера, Organisation, а также другая чёрно-белая запись, на которой её исполняет состав Хюттера/Шнайдера/Дингера уже из Kraftwerk.

Гитарист Михаэль Ротер присоединился к группе после этого альбома, и, что примечательно, примерно в то же время Хюттер фактически покинул группу на несколько месяцев в 1971 году. Состав Kraftwerk из 3 человек, состоящий из Шнайдера, Дингера и Ротера, появился на радио Бремена, а также в телешоу Beat-Club. После этого Дингер и Ротер ушли, чтобы сформировать уважаемую группу Neu!, а Хюттер присоединился к Шнайдеру, чтобы продолжить запись Kraftwerk и обеих сторон под руководством Конни Планка.

Ни один материал с этого альбома не был исполнен на концертах со времени тура Autobahn в 1975 году, и на сегодняшний день альбом официально не переиздавался на компакт-диске. Группа, по-видимому, неохотно рассматривает альбом как часть своего канона, и в более поздних интервью Шнайдер назвал первые три альбома Kraftwerk "археологией". Однако нелицензионные CD и виниловые версии альбома были широко доступны с середины 1990-х годов на лейблах Germanofon и Crown. Kraftwerk намекнули, что альбом, возможно, наконец-то увидит переиздание на компакт-диске после их коробочного набора Der Katalog.

"Ruckzuck" была использована в качестве темы для шоу PBS "Яблоко Ньютона" в Соединённых Штатах. Его использовали без разрешения. В более поздних эпизодах шоу представлена неизвестная кавер-версия песни.

Список композиций

Участники записи 
 Ральф Хюттер — орган, гитара, тубон, дизайн обложки
 Флориан Шнайдер-Эслебен — флейта, скрипка, перкуссия
 Андреас Хоуманн — ударные на "Ruckzuck" и "Stratovarius"
 Клаус Дингер — ударные на "Vom Himmel hoch"

Дополнительный персонал
 Конни Планк — звукорежиссёр и продюсер
 Клаус Лёхмер (Klaus Löhmer) — помощник звукорежиссёра

Другие издания 
 Германия: 1 декабря 1970, Philips (6305 058), пластинка
 Франция: 1973, Philips (9118 002), пластинка
 Великобритания: март 1973, Vertigo (6441 077), пластинка (комплект из первых двух альбомов Kraftwerk, выпущенных в Германии)

Примечания

Ссылки 
 

Дебютные альбомы 1970 года
Альбомы Kraftwerk
Альбомы Vertigo Records
Альбомы Philips Records
Альбомы 1970 года
Альбомы на немецком языке
Инструментальные альбомы